PGA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 388 амінокислот, а молекулярна маса — 41 977.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, аспартилових протеаз, фосфопротеїнів. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Аспартатні протеази